Bie steht für:

 Bie, Ort in der Gemeinde Katrineholm, Provinz Södermanland, Schweden
 Bie (Donau), Altarm rechts der Donau bei St. Andrä-Wördern, Niederösterreich
 Provinz Bié, Angola

Bie ist der Familienname folgender Personen:
 Amadeus de Bie (1844–1920), niederländischer Generalabt des Zisterzienserordens
 Ferdinand Bie (1888–1961), norwegischer Leichtathlet
 Bie Ge (* 1992), chinesischer Sprinter
 Henriette Bie Lorentzen (1911–2001), norwegische Humanistin, Friedensaktivistin, Feministin, Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Jesper Bie (* 1920), dänischer Badmintonspieler
 Oscar Bie (1864–1938), deutscher Musikschriftsteller, Kunsthistoriker und Publizist
 Silvy de Bie (* 1981), belgische Sängerin

BIE steht für:
 Bureau International des Expositions, internationaler Ausschuss zur Gestaltung von Weltausstellungen
 Air Méditerranée, ehemalige französische Charterfluggesellschaft, laut ICAO-Code

Siehe auch:
 Hochland von Bié (Angola)
 De Bie (Begriffsklärung)

Abkürzung